

Onomastica
Reza – forma persiana del nome proprio di persona arabo Ridha

Persone
Kévin Réza – ciclista su strada e pistard francese
Yasmina Reza – drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese